Huberto Carlos Guillermo de Prusia (en alemán, Hubertus Karl Wilhelm von Preußen; Potsdam, 30 de septiembre de 1909-Windhoek, 8 de abril de 1950) fue el tercer hijo varón del príncipe de la Corona, Guillermo de Alemania, y de la duquesa Cecilia de Mecklemburgo-Schwerin.

Biografía 
Se unió al ejército en 1934 (Regimiento de infantería n.º 8 en Frankfurt/Oder) y participó en la invasión de Polonia en 1939. Un año después fue licenciado del ejército por el Decreto de Hitler (Prinzenerlaß), tras la muerte de su hermano mayor, el príncipe Guillermo de Prusia, quien fue herido en Francia el 23 de mayo de 1940 y murió en un hospital de campaña en Bélgica tres días después.

Matrimonio e hijos 
El 29 de diciembre de 1941 contrajo matrimonio con la baronesa María Ana de Humboldt-Dachroeden (9 de julio de 1916-24 de septiembre de 2003) en Oels, Silesia. Se divorciaron casi dos años más tarde, a principios de 1943, y el 5 de junio de ese año contrajo matrimonio con la princesa Magdalena de Reuss-Köstritz (20 de agosto de 1920-10 de octubre de 2009). Tuvieron dos hijas:

 Anastasia Victoria Cecilia Herminia (n. 14 de febrero de 1944), desposó al príncipe Alois-Konstantin de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg y tuvo descendencia.
 María Cristina (18 de julio de 1947-29 de mayo de 1966), murió de sus heridas en un accidente de automóvil.

El príncipe Huberto murió de apendicitis el 8 de abril de 1950 en Windhoek, África del Sudoeste. Fue enterrado en el Castillo de Hohenzollern.

Ancestros

Referencias 

 

Militares alemanes de la Segunda Guerra Mundial
Príncipes de Prusia del siglo XX (Casa de Hohenzollern)
Príncipes de la Casa Real de Prusia miembros de la Casa de los Señores de Prusia
Fallecidos por apendicitis
Nacidos en Potsdam
Personas de la Provincia de Brandeburgo